Sociedad
Organizaciones

En el 2012, la compañía Ancestry.com lanzó de manera digital, sus servicios de noticias en Internet siendo su nombre, Newspapers.com. Antes del lanzamiento de Newspapers.com, Ancestry.com adquirió los medios necesarios para tal acción, tecnologías tales como el escaneado de medios y un sistema de post online en las siguientes plataformas:
iArchives, Inc., y el servicio footnote.com, fueron adquiridos en 2010 por 1.022 millones de dólares. La compra trajo a la compañía, assets asociados al procesado y digitalización de documentos en microfilm. Footnote sería reconvertida en Fold3 in 2011.
Archives.com fue comprada por $100 millones en el 2012. Para el 23 de junio de 2019, el archivo hizo la declaración de que su índice constaba de periódicos en línea de todo el planeta desde 1700, constando de más de 12.000 periódicos y un total de más de 509 millones de páginas propias.

El principal competidor es newspaperarchive.com la cual clama que su página consta de periódicos en línea de todo el globo desde 1607, y que su índex hasta aquel entonces, junio del 2018, incluía más de 9829 periódicos. Ambas páginas webs cuentan de una estructura similar en el incremento de sus bases de datos: haciendo tratos con librerías, publicadores y organizaciones históricas, las cuales escanean sus publicaciones gratuitamente para ser incluidas en sus bases de datos. Algunos de los participantes, ven el proceso de escaneo gratuito como un medio más fácil, barato y rápido de poder tener sus publicaciones en línea en vez de depender de las bases de datos operadas por el gobierno de los Estados Unidos, también conocido como National Digital Newspaper Program.

Referencias